Mathieu Kessels (beeldhouwer) (1784-1836), een Nederlands beeldhouwer, die voornamelijk in Sint-Petersburg, Brussel, Parijs en Rome werkte;
 Mathieu Kessels (musicus) (1858-1932), een Nederlands componist, dirigent, muziekuitgever, muziekinstrumentenbouwer, winkelier en schrijver